Ubisoft Reflections Limited — это компания-разработчик видеоигр, основана в 1984 году в городе Ньюкасл-апон-Тайн, Великобритания под названием Reflections. Студия фокусируется на гоночных играх, и самым известным проектом этой компании является серия Driver. Компания Reflections была приобретёна GT Interactive в 1998 году, и затем продана Ubisoft в 2006 году. Компания работает над играми в кооперации со студией Ubisoft Leamington.

История 
Мартин Эдмондсон и Николас Чемберлен в составе группы Reflections в 1984 году начали разработку игр для BBC Micro. Их первой игрой стал клон Paperboy под названием Paper-Round, и разработка заняла два года, но игра так и не была выпущена. Во время работы над этой игрой они начали , которая стала их первой изданной игрой, и которая была выпущена в 1986 году издателем Superior Software. За этим последовали Codename: Droid и преобразование Stryker's Run для Acorn Electron в 1987 году.

Релизы игр

Примечания

Ссылки 
 Reflections Interactive profile on MobyGames
 Ubisoft official site
 Driver official site

Подразделения Ubisoft
Производители компьютерных игр по алфавиту